Margny je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Margny (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko
 Margny (Marne) – francouzská obec v departementu Marne
 Margny-aux-Cerises – francouzská obec v departementu Oise
 Margny-lès-Compiègne – francouzská obec v departementu Oise
 Margny-sur-Matz – francouzská obec v departementu Oise